Quisqueya – nome usato per definire l'isola di Hispaniola o la Repubblica Dominicana, situata sulla stessa isola
 Quisqueya – comune della Repubblica Dominicana
 Quisqueya – genere di piante della famiglia delle Orchidaceae